Thomas Wright – astronomo britannico
 Thomas Wright – compositore britannico
 Thomas Wright – attore statunitense